Häder ist der Familienname folgender Personen:

 Donat-Peter Häder (* 1944), deutscher Botaniker und ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Ökophysiologie der Pflanzen der Universität Erlangen-Nürnberg
 Lutz-Michael Häder (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Manfred Häder (* 1954), deutscher Blues-Musiker (Gitarre, Gesang, Piano)
 Michael Häder (* 1952), deutscher Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler

Häder ist außerdem

 Häder (Dinkelscherben), ein Ortsteil von Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch
 Hader, Heder (Begriffsklärung), Header